

Patronyme 

 Pierre-Ambroise Richebourg (1810-1875), photographe français ;
 Émile Richebourg (1833-1898), romancier français.

Toponyme 

 Richebourg, commune française de la Haute-Marne ;
 Richebourg, commune française du Pas-de-Calais ;
 Richebourg, commune française des Yvelines.

Autres 
 Richebourg, vin AOC français de Bourgogne à Vosne-Romanée.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France